Алексе́й Фёдорович Ма́слов (23 сентября 1953, д. Панское, Советский район, Курская область — 25 декабря 2022, Москва) — российский военачальник. Главнокомандующий Сухопутными войсками Российской Федерации (2004—2008), генерал армии (2006).

Биография 
Родился 23 сентября 1953 года в деревне Панское Советского района Курской области.

На военной службе с 1970 года. В 1974 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище имени Верховного Совета Украинской ССР. По окончании училища командовал танковыми взводом, ротой и батальоном в Прикарпатском военном округе.

В 1984 году окончил Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. С 1984 года — заместитель командира танкового полка, с 1986 года — командир танкового полка, с 1988 года — заместитель командира танковой дивизии в Центральной группе войск на территории Чехословакии. С 1990 года — заместитель командира танковой дивизии в Приволжско-Уральском военном округе.

С 1994 года — командир 15-й гвардейской танковой дивизии в Уральском ВО. Генерал-майор (5 мая 1995 года).

В 1998 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации и назначен на должность заместителя командующего войсками Забайкальского военного округа по боевой подготовке. С 1999 года — начальник Управления боевой подготовки штаба Сибирского военного округа. С марта 2000 года — начальник штаба 36-й армии в Сибирском военном округе. С 2001 года — командир 57-го армейского корпуса в Сибирском военном округе. Генерал-лейтенант (2001).

С апреля 2003 года — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. Генерал-полковник (12 июня 2004 года)

5 ноября 2004 года указом президента России назначен Главнокомандующим Сухопутными войсками Российской Федерации

Указом президента России от 15 декабря 2006 года присвоено воинское звание генерал армии.

1 августа 2008 года назначен Главным военным представителем Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО) в г. Брюссель.

В октябре 2011 года уволен в запас с военной службы.

С 2015 года — советник управляющего ГПК «Корпорация «ТИРА» и член совета директоров АО «Российский институт мощного радиостроения». В последние годы работал специальным представителем АО «Концерн «Уралвагонзавод» по военно-техническому сотрудничеству.

Скоропостижно скончался 25 декабря 2022 года на 70-м году жизни в Главном военно-клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко.

Награды 
 Орден «За службу Родине в ВС СССР» III степени;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 Медаль «За боевые заслуги»;
 Медали СССР;
 Медали РФ.

Семья 
Был женат. Имел двоих детей.

Примечания

Сочинения 
 Маслов А. Ф. И. Х. Баграмян: «… надо, обязательно надо наступать» // Военно-исторический журнал. — 2005. — № 12. — С. 3—8.; 2006. — № 1. — С. 19—23.

Литература 
 Генералы: харьковский биографический словарь / Авт.-сост., вступ.ст. А. В. Меляков, Е. В. Поступная; Под ред. В. И. Голик, Сергій Іванович Посохов; Редкол.: В. Г. Бульба, В. Г. Коршунов, Н. А. Олефир, др. — Харьков: Точка, 2013. — 497 с. — Библиогр.: с. 486—487 (40 назв.). — На рус. яз. — ISBN 978-617-669-133-4. — С. 274.

Ссылки 
 Биография на сайте Минобороны России
 Некролог на сайте газеты «Красная звезда»
 

Танкисты СССР
Танкисты России
Выпускники Харьковского гвардейского высшего танкового командного училища
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники Второй чеченской войны
Персоналии:Уралвагонзавод